Keresek kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kresek (ort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Desa Keresek, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar